Poinsettia este nume propriu care se poate referi la următoarele

Plante 
 Euphorbia pulcherrima (Poinsettia);
 Euphorbia subg. Poinsettia, un subgen al Euphorbia, considerată anterior ca un gen distinct sub numele de Poinsettia
 Oricare din speciile de Euphorbia, care sunt membri ai subgenului de mai sus, incluzând 
 Euphorbia cyathophora (Poinsettia de vară, Poinsettia sălbatică, Poinsettia cu frunze pictate);
 Euphorbia dentata (Poinsettia verde);
 Euphorbia heterophylla (Poinsettia de deșert, Poinsettia sălbatică);
 Euphorbia pinetorum (Poinsettia de Everglades)

Alte utilizări 

 Poinsettia (cocktail)

Note 

Nume proprii